Centro Cultural Alternativo Nirvana Studios, o primeiro centro cultural deste género em Portugal,  que alberga dezenas de grupos e artistas, alguns residentes, numa área de 25.000 metros quadrados, inteiramente dedicado à cultura, desenvolvimento e disseminação de novas criações sob as mais variadas formas.   

O Nirvana Studios é o espaço central no panorama cultural avant-garde e um oásis para artistas independentes, com uma grande diversidade de estúdios e salas de ensaio, assim como um amplo espaço exterior, onde são realizados eventos durante todo o ano.

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/25-mai-2019/o-faroeste-numa-colina-em-oeiras-onde-em-vez-de-cowboys-ha-artistas-10935726.html

https://newinoeiras.nit.pt/cultura/birday-swamp-e-nova-exposicao-imersiva-nirvana-studios/